«История с ограблением» () —  американский комедийный фильм 1991 года. Главные роли исполнили Дэвид Боуи и Розанна Аркетт. Режиссёром фильма выступил Ричард Шепард, который также написал сценарий вместе с Тэмэром Броттом (). Марли Матлин, Бак Генри и Иман сыграли роли второго плана.

Сюжет 
Люси (Аркетт) — несостоявшийся фокусник, специализирующийся на трюках с самоосвобождением, она одержима идеей стать современным женским вариантом великого Гарри Гудини. Девушка коллекционирует экспонаты Гудини и ждет больших перемен, работая официанткой в фешенебельном ресторане Манхэттена. С британским барменом Монти (Боуи) и подругой Вивиан (Балинт), она организует ограбление ненавистного ресторана.

В ролях 

 Дэвид Боуи — Монти
 Розанна Аркетт — Люси
 Марли Матлин — Жанетт
 Эстер Балинт — Вивиан
 Бак Генри — Сесил
 Джеймс Эйвери — Филл

Ссылки 
 
 

Кинокомедии США
Кинокомедии 1991 года
Фильмы на английском языке
Фильмы об иллюзионистах